Plaats in Indonesië
 Koranji (Cadasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Koranji (Pulosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Koranji (Purwadadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java